Osoby o tym nazwisku:
 Elisabeth Brandner – niemiecka narciarka alpejska
 Hans Brandner – niemiecki saneczkarz, olimpijczyk